Kabinett Steinhoff steht für folgende Kabinette:

 Kabinett Steinhoff (Brandenburg) I, 1945 bis 1946, Ministerpräsident Karl Steinhoff (SED)
 Kabinett Steinhoff (Brandenburg) II, 1946 bis 1949, Ministerpräsident Karl Steinhoff (SED)
 Kabinett Steinhoff (Nordrhein-Westfalen), 1956 bis 1958, Ministerpräsident Fritz Steinhoff (SPD)